Müller von Reichenstein ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Müller von Reichenstein (1819–1880), österreichischer Politiker sowie Beamter
 Franz Joseph Müller von Reichenstein (1740/42–1825), österreichischer Naturwissenschaftler und Entdecker